Владимир Бараба́нов:
 Барабанов, Владимир Александрович (род. 1951) — глава администрации Брянской области (1991—1993, 1995—1996).
 Барабанов, Владимир Дмитриевич (род. 1997) — российский хоккеист.
 Барабанов, Владимир Фёдорович (1918—1997) — советский и российский геолог.